Јелена Дементјева је освојила турнир. У финалу је савладала Јелену Веснину са 6:4, 6:1.
[[Датотека:Dementieva orange crop.jpg|десно|200п|мини|Победница Јелена Дементјева]]

Носиоци
{{columns-list|2|
  Јелена Дементјева (победница)
  Каролина Возњацки (четвртфинале)
  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
  Александра Вознијак (друго коло)
  Шахар Пер (четвртфинале)
  Никол Вајдишова (друго коло)
  Анастасија Пављученкова (друго коло)
  Карла Суарез Наваро (друго коло)
}}

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Четвртфинале
| RD4=Полуфинале
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= К. Суарез Наваро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=  
| RD1-seed02=  
| RD1-team02= Н. Деши
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=  
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е. Киотавонг
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М. Лучић
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Морита
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Домаховска
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М. Рибарикова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= А. Вознијак
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=64
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Н. Вајдишова
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Кудрјавцева
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ј. Веснина
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А. Накамура
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К. Дате Крум
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  Џ. Крејбас
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Бријанти
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К. Возњацки
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= К. Суарез Наваро
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е. Киотавонг
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А. Морита
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= А. Вознијак
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Н. Вајдишова
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ј. Веснина
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  Џ. Крејбас
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К. Возњацки
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Е. Киотавонг
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= А. Морита
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=r
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ј. Веснина
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= К. Возњацки
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Е. Киотавонг
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Ј. Веснина
| RD4-score02-1=63
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3='''7
}}

Квалификације

Носиоци

  Матилде Јохансон (треће коло)
  Ајуми Морита (квалификовала се)
  Кристина Бароа (квалификовала се)
  Ивон Мојсбургер (треће коло)
  Патриција Мајр (прво коло)
  Џули Дити (прво коло)
  Стефани Дибоа (друго коло)
  Штефани Фегеле ''(прво коло)

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Спољашње везе
 Резултати турнира на сајту wtatennis.com

Окланд класик 2009.
Окланд класик – појединачно